Demeter Károly (1852–1890) bölcsészdoktor, református kollégiumi tanár, természettudós 
 Demeter Károly (1892–1983) fényképész, fotóművész, szobrász
 Demeter Károly (1933–1985)  fizikus, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezérigazgatója